Il Tennis Channel Open è stato un torneo di tennis che si è disputato per la prima volta a Scottsdale nel 1987. Dal 2006 il torneo si è spostato a Las Vegas. Nell'aprile 2008, Tennis Channel ha annunciato  la vendita del torneo, e nella settimana della manifestazione si è svolto il primo turno della Coppa Davis.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni